Desa Guci kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Guci (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,17), 
 Desa Guci (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,79), 
 Desa Guci (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar